

Sources 
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes), pour divers points de détails.

Armentières - Arques